Albany Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Albany Township, du comté de Whiteside dans l' Illinois ;
 , du comté de Stearns dans le Minnesota ;
 , du comté de Harlan dans le Nebraska ;
 Albany Township, du comté de Berks en Pennsylvanie ;
 Albany Township, du comté de Bradford en Pennsylvanie.

Homonymie de townships